Treibstoff steht für:

 einen Brennstoff: siehe Kraftstoff
 ein Album der Band „Rockhaus“: siehe Treibstoff (Album)

Siehe auch: